Ponte Olivo si può riferire a:

Ponte Olivo, frazione del comune di Gela
Aeroporto di Ponte Olivo, aviopista costruita durante la seconda guerra mondiale ed oggi abbandonata.
Cimitero di guerra di Ponte Olivo, cimitero della seconda guerra mondiale esistito fino al 1947.